TCE poate fi:

 TCE Curiero, companie de curierat rapid din România
 TCE 3 Brazi, companie agricolă din România
 Aeroportul Delta Dunării Tulcea, conform codului IATA